Gheorghe Văleanu se poate referi la:

Persoane 
 Gheorghe Văleanu (politician) (n. 1815, Slatina - d.?), boier și politician român, participant la Revoluția Română din 1848
 Gheorghe Văleanu (general), general al Armatei României, comandant al Corpului 2 Armată în Primul Război Mondial
 Gheorghe Văleanu (grafician) (n. 1939 - d. 1990), artist român, grafician și desenator

Nume proprii